

Pessoas
Dog Murras

Localidades

Dog (ilha)

Outros
Dog, um personagem do vídeo game Half-Life 2.
Dog tag
Dogs
Think Like a Dog

Desambiguação